Khamis Al-Zahrani – ex calciatore saudita
 Saad Al-Zahrani – ex calciatore saudita